Nildén ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Nildén (* 1998), schwedische Fußballspielerin
 David Nildén (* 1973), schwedischer Fußballspieler
 Jim Nildén (* 1940), schwedischer Fußball-, Bandy- und Eishockeyspieler